Tanti ist der Name folgender Orte:
 Tanti

Tanti ist der Familienname folgender Personen:
 Peppino Tanti (* 1941), italienischer Gewichtheber
 Tony Tanti (* 1963), kanadischer Eishockeyspieler